Edmund Bogusławski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (28 grudnia 1933) zamiast uprzednio przyznanego Medalu Niepodległości
 Edmund Bogusławski (1880–1940) – powstaniec wielkopolski, odznaczony Medalem Niepodległości, naczelnik więzienia w Brodnicy, Bydgoszczy i Grudziądzu, podporucznik piechoty Wojska Polskiego
 Edmund Bogusławski – członek Polskiej Organizacji Wojskowej odznaczony Krzyżem Walecznych

Przypisy